Greg Pateryn (né le  à Sterling Heights au Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il est repêché au cinquième tour, en  position au total par les Maple Leafs de Toronto au repêchage d'entrée de 2008.

Le , il obtient son premier point en saison régulière dans la LNH avec les Canadiens de Montréal une passe sur un but de Max Pacioretty. Le , il marque son premier but dans la LNH contre les Sabres de Buffalo.

Le , il est échangé aux Stars de Dallas en compagnie d'un choix de  tour (2017) en retour de Jordie Benn.

Le 19 janvier 2021 il est échangé à l'Avalanche du Colorado par l’organisation du Wild du Minnesota en retour d’un autre défenseur, Ian Cole .

Le 10 avril 2021, il est échangé avec un choix de  tour (2021) aux Sharks de San José en retour du gardien de but Devan Dubnyk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Blue Jackets Junior de l'Ohio || USHL || 60|| 3|| 24|| 27|| 145||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Wolverines du Michigan || NCAA|| 28|| 0|| 5|| 5|| 32||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Wolverines du Michigan || NCAA|| 31|| 1|| 5|| 6|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Wolverines du Michigan || NCAA|| 40|| 3|| 14|| 17|| 28||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Wolverines du Michigan || NCAA|| 41||2 ||13 ||15 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013|| Bulldogs de Hamilton || LAH|| 39|| 7|| 5|| 12|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Canadiens de Montréal || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 68 || 15 || 19 || 34 || 67 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 53 || 3 || 12 || 15 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 17 || 0 || 0 || 0 || 6 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 38 || 1 || 6 || 7 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 24 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 12 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 1 || 12 || 13 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 1 || 6 || 7 || 41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 20 || 0 || 3 || 3 || 6 ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Eagles du Colorado || LAH || 10 || 3 || 0 || 3 || 10  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Ducks d’Anaheim  || LNH || 10 || 1 || 1 || 2 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH || 35 || 2 || 10 || 12 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-

| 290 || 5 || 39 || 44 || 178 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0

Notes et références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Sterling Heights
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim